XXI Giochi olimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Vancouver dal 12 febbraio al 28 febbraio 2010
 X Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva svoltasi a Vancouver dal 12 marzo al 21 marzo 2010
 Vancouver 2010 – videogioco sportivo